Rheingold steht für:

 den nach dem Nibelungenlied im Rhein versenkten Nibelungenschatz, siehe Nibelungenhort
 Rheingold (Goldwäsche), Gold, das im Fluss Rhein gewaschen wurde und wird
 Rheingolddukaten, Goldmünzen, die aus Rheingold geprägt wurden
 Rheingold (Apfel), Apfelsorte
Architektur:
 Villa Rheingold auf Rügen
 Weinhaus Rheingold in Berlin

Kunst:
 Das Rheingold, Oper von Richard Wagner (1869), erster Teil der Tetralogie Der Ring des Nibelungen
 Rheingold (Band), deutsche Band
 Rheingold (1978), deutscher Spielfilm von Niklaus Schilling
 Rheingold (2022), deutscher Spielfilm von Fatih Akin
 Rheingold – Gesichter eines Flusses, deutscher Dokumentarfilm von Peter Bardehle und Lena Leonhardt (2014)
 Rheingold (Roman), Roman von Stephan Grundy (1992)
 Rheingold (Spiel), Brettspiel von Reinhard Herbert (1993) 

Technik:
 Rheingold (Zug), Luxuszug von Hoek van Holland nach Basel
 Rheingold (Schiff, 1928), Fahrgastschiff
 Rheingold (Schiff, 2011), Fahrgastschiff auf dem Rhein, erbaut 2011
 Rheingold (Schwimmbagger), Schwimmbagger auf dem Rhein
 Grube Rheingold, früherer Name der Grube Neurath, Braunkohletagebaugrube bei Neurath
 eine Serie von Rundfunkempfängern der Firma Loewe-Opta

Wirtschaft:
 Rheingold (Währung), Komplementärwährung im Raum Düsseldorf
 Rheingold Breweries, US-amerikanische Brauerei
 Rheingold-Brauerei, ehemalige Brauerei in Duisburg-Rheinhausen
 eine Sektmarke der Söhnlein Rheingold Sektkellerei, die als erste deutsche Sektmarke in das deutsche Markenregister eingetragen wurde

Rheingold ist der Familienname folgender Personen:
 Howard Rheingold (* 1947), amerikanischer Autor
 Omer Reingold (* um 1973), israelischer Informatiker

Siehe auch: